Борис Волков:
  (наст. фамилия Баскаков; 1900—1974) — артист балета, педагог и хореограф Русского зарубежья, внёсший значительный вклад в становление канадского балета.
 Волков, Борис Иванович (1900—1970) — театральный художник, народный художник СССР.
 Волков, Борис Иванович (переводчик) (1680-е — 1757) — переводчик XVIII века.